Dupond – personaggio del fumetto Le avventure di Tin Tin
 Patrick Dupond – ballerino francese
 Éric Dupond-Moretti – avvocato francese

Pagine correlate 
Dupont